Mettenheim (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Mettenheim (Rheinhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts